Toddy puede hacer referencia a:
 Toddy, bebida de palma fermentada;
 Toddy, bebida comercial en polvo de PepsiCo;
Egg toddy, inglés para ponche de huevo;
Hot toddy, bebida caliente de whisky y especias;
Todmorden, localidad de Inglaterra, informalmente llamada Toddy;
No confundir con el ave tody (Todus todus).